De Europese/Afrikaanse zone is een van de drie regionale zones van de Davis Cup in 2010.
In diverse groepen strijden landen voor promotie naar een hogere groep en proberen degradatie naar een lagere groep te voorkomen. De twee beste landen uit de eerste regionale groep plaatsen zich voor een promotiewedstrijd waarin promotie naar de wereldgroep kan worden afgedwongen.

Groep I

Groep II

Groep III 

 Datum: 10 mei -15 mei 2010
 Locatie: Olympische tennishal, Athene, Griekenland
 Ondergrond: Hard Court
 Deelnemende landen: Albanië, Andorra, Armenië, Georgië, Griekenland, IJsland, Luxemburg, Malta, Moldavië, Montenegro, San Marino
 Groepen: 2
 Promotie: Griekenland & Luxemburg

Groep IV 

 Datum: 3 mei -10 mei 2010
 Locatie: Royal Tennis Club de Marrakech, Marrakech, Marokko
 Ondergrond: Rode Tarpijt
 Deelnemende landen: Algerije, Angola, Botswana, Kameroen, Congo,Ivoorkust, Ghana, Kenia, Madagaskar, Marokko, Namibië, Nigeria, Rwanda, Tunisia, Oeganda, Zambia, Zimbabwe
 Groepen: 4
 Promotie: Tunesië en Marokko

Zie ook 
 Opzet Davis Cup

Externe links 
Officiële website

Davis Cup 2010